Crusty kan verwijzen naar:

 De Tupolev Tu-134, een vliegtuig
 Crusty (subcultuur), een subcultuur met wortels in de punkbeweging